Гай Папі́рій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціансько-плебейського роду Папіріїв:
 Гай Папірій Красс — військовий трибун з консульською владою 384 року до н. е.
 Гай Папірій Мазон — список діячів цього роду, які мали ще й спільний когномен Мазон.
 Гай Папірій Карбон — список діячів цього роду, які мали ще й спільний когномен Карбон.
 Гай Папірій Турд — народний трибун 177 року.

Див. також 
 Папірії